Banniza von Bazan ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Leonhard Banniza von Bazan (1733–1800), österreichischer Jurist
 Heinrich Banniza von Bazan (1904–1950), deutscher Rassenkundler, Genealoge und Autor
 Ulrike Banniza von Bazan (* 1966), deutsche Richterin